Reichstagswahlkreis 33 steht für folgende Wahlkreise

 Reichstagswahlkreis Berlin 3, deutsches Kaiserreich
 Wahlkreis Chemnitz-Zwickau, Weimarer Republik (1920), siehe Liste der Wahlkreise und Wahlkreisverbände der Weimarer Republik #Wahlkreise und Wahlkreisverbände 1920
 Wahlkreis Hessen-Darmstadt, Weimarer Republik (1924–1933), siehe Liste der Wahlkreise und Wahlkreisverbände der Weimarer Republik #Wahlkreise und Wahlkreisverbände 1924–1933